James Coleman peut faire référence à :

Universitaires 
 James Smoot Coleman (1919-1985), politologue américain ; 
 James Samuel Coleman (1926-1995), sociologue américain ; 
 James Earl Coleman (né en 1946), avocat et professeur de droit américain.

Artistes 
 James Coleman (né en 1941), artiste irlandais ;  
  (né en 1949), artiste américain Disney.

Sportifs 
 James W. Coleman, entraîneur américain de basket-ball du début du XXe siècle ;  
 Jim Coleman, joueur de volley-ball pour les États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 1968 ;  
 Jim Coleman, danseur qui a travaillé avec Martha Mason dans les années 1980 ;  
 Jim Coleman, curleur au championnat Safeway 2010.

Dans les médias 
 Jim Coleman (1911-2001), journaliste sportif canadien ; 
 J. Paul Emerson (aussi Jimmy Coleman ; 1942/3-2001), animateur de radio américain ; 
 Jim Coleman (né en 1961), acteur et producteur américain ; 
 James Coleman (né en 1968), présentateur de télévision, animateur de radio et acteur néo-zélandais.

Autres personnalités 
 James P. Coleman (1914-1991), gouverneur du Mississippi ;   
 Jim Coleman (né en 1961), acteur et producteur américain ; 
 James Coleman (né en 1968), présentateur de télévision, animateur de radio et acteur néo-zélandais.

Voir également 
 Coleman

Homonymie de personnes